Джордж Ге́нри Кэ́мселл (; 27 ноября 1902, Фрэмуэллгейт-Мур, Англия — 7 марта 1966) — английский футболист, нападающий, позже — скаут и тренер.

Карьера 
Джордж родился в Фрэмвеллгейт-Мур, Дарем Сити в 1902 году. Кэмселл работал шахтером и играл за «Дарем Сити». Он привлек внимание «Мидлсбро» после забивания 21 гола в 20 играх в сезоне, и вскоре подписал контракт с «Мидлсбро» 6 октября 1925 года на сумму 500 фунтов стерлингов. Его дебют состоялся в матче против «Ноттингем Форест» 31 октября 1925 года. Между 1925 и 1939 годами Кэмселл забил 345 голов в 453 играх за «Мидлсбро», включая 325 голов в лиге (пятый результат в мире за все время).

Достижения 
 Лучший бомбардир в истории «Мидлсбро»: 345 голов
 Рекордсмен «Мидлсбро» по количеству голов в сезоне: 63 гола
 Рекордсмен «Мидлсбро» по количеству голов в сезоне лиги: 59 голов

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль на Spartacus-educational.com

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки ФК «Дарем Сити»
Игроки ФК «Мидлсбро»